Ойконим

 Кирмачи — прежнее название исчезнувшего села Лазо в Белогорском районе Крыма
 Кирмачи — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма